Ganymedes (mythologie), een personage uit de Griekse mythologie
Ganymedes (eunuch), een eunuch en opvoeder van Arsinoë IV
Ganymedes (maan), een maan van de planeet Jupiter
Ganymedes 4, sciencefictionverhalenbundel, genoemd naar de maan
 Ganymed (Goethe), gedicht van Johann Wolfgang von Goethe
 Ganymedes (De Mérode), gedicht van Willem de Mérode
 Ganymed (Schubert), lied van Franz Schubert op tekst van Goethe
 Ganymed (Wolf), lied van Hugo Wolf op tekst van Goethe
 Ganymedes (studentenvereniging), een lhbt-studentenvereniging in Groningen